Джакопо Тьєполо () — 43-й венеціанський дож.

Уродженці Венеції